Суперкубок Израиля по футболу 2017 года — 29-й розыгрыш Суперкубка Израиля, в котором встретились чемпион страны «Хапоэль (Беэр-Шева)» и обладатель Кубка Израиля 2016/17 «Бней Иегуда (Тель-Авив)». Проводился один матч в Нетании 10 августа, который закончился со счётом 4:2 в пользу чемпиона Израиля.

Таким образом, команда из Беэр-Шевы спустя год повторила успех, завоевав чемпионство и Суперкубок.

См. также 
 Чемпионат Израиля по футболу 2016/2017
 Кубок Израиля по футболу 2016/2017

Примечания 
Суперкубок Израиля по футболу

Суперкубок Израиля по футболу
Спорт в Израиле в 2017 году
Август 2014 года
События 10 августа
ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
ФК «Бней Иегуда»
Спортивные соревнования в Нетании
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017